

Geografia 
 Brando – comune francese della Corsica
 Brändö – comune finlandese delle Isole Åland

Persone 
 Brando (1969) – cantante italiano
 Angelo Brando (1878-1955) – pittore italiano
 Christian Brando (1958-2008) – attore e criminale statunitense, primo figlio di Marlon
 Frédéric Brando (1973) – ex calciatore francese
 Jessica Brando (1994) – cantante e pianista italiana
 Marco Brando (1958) – giornalista e scrittore italiano
 Maria Cristina Brando (1856-1906) – religiosa italiana, venerata come santa
 Marisa Brando (1936) – cantante italiana
 Marlon Brando (1924-2004) – attore statunitense

Altro 
 Brando – nome proprio di persona italiano maschile
 Brando – nome di una famiglia di danze tradizionali italiane
 Dio Brando – personaggio del manga Le bizzarre avventure di JoJo
 Brando – film documentario del 2007 diretto da Mimi Freedman e Leslie Greif

Pagine correlate 
 Brandi

Altri progetti